Ken Howard peut désigner :
 Ken Howard (né en 1944), un acteur américain ;
  (né en 1939), un compositeur britannique.